A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2008./09. 
Liga se sastojala od pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi (prvaci skupina), te pretposljednja momčad iz A-1 lige su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu, koju su ostvarile dvije prvoplasirane momčadi

Ljestvice

Kvalifikacije za A-1 ligu 

 Izvori:  
 HKS, Kvalifikacije za A-1 2009., ljestvica  
 HKS, Kvalifikacije za A-1 2009., rezultati

Centar 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2009/2010

Istok 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2009/2010

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2009/2010  
 zadarskilist.hr

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2009/2010

Zapad 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2009/2010

Unutarnje poveznice 
 A-1 liga 2008./09.
 B-1 liga 2008./09.
 C liga 2008./09.
 Kup Krešimira Ćosića 2008./09.

Vanjske poveznice

Izvori 
 eurobasket.com, Croatia (2008-2009) - A-2 Standings 2008-09, pristupljeno 3. veljače 2021.  
 HKS, Kvalifikacije za A-1 2009., ljestvica, pristupljeno 16. svibnja 2015.
 HKS, Kvalifikacije za A-1 2009., rezultati, pristupljeno 16. svibnja 2015.
 zadarskilist.hr, Sezona Voštarnice za povijest (A-2 liga - Jug 2008./09., konačna ljestvica), objavljeno 19. travnja 2009., pristupljeno 23. rujna 2017.
  

2008-09 
2008-09
m-2-A-2